Алексей Алексеевич Нестроев () — таврический губернский предводитель дворянства в 1906—1916 годах, действительный статский советник, удостоенный придворного звания «в должности гофмейстера».

Биография 
Православный. Из потомственных дворян Таврической губернии. Потомок есаула Черноморского казачьего войска Алексея Петровича Нестроева, первого предводителя дворянства Днепровского уезда. Крупный землевладелец Таврической и Волынской губерний.

Родился в родовом имении «Збурьевка» Таврической губернии. Образование получил в частном шестиклассном пансионе Вильетти в Одессе, затем слушал курс университетских наук в Ришельевском лицее.

В 1867 году поступил на службу в Министерство внутренних дел, а в 1872 году был избран депутатом таврического дворянства. С 1875 года состоял, по избранию губернского земства, непременным членом Днепровского уездного по крестьянским делам присутствия. В том же 1875 году был избран почётным мировым судьей Днепровского уезда, в каковой должности оставался до самой смерти. В 1881 году был избран членом Таврической губернской земской управы, губернского по воинской повинности присутствия и губернского училищного совета. С 1884 года избирался днепровским уездным предводителем дворянства. Кроме того, состоял председателем попечительного совета Алёшковской женской прогимназии и членом попечительного совета Херсонского реального училища.

27 февраля 1897 года внесён во 2-ю часть дворянской родословной книги Волынской губернии, а 7 апреля того же года назначен луцким уездным предводителем дворянства. 14 февраля 1906 года избран таврическим губернским предводителем дворянства, в каковой должности оставался до самой смерти. Дослужился до чина действительного статского советника (6 декабря 1905), был удостоен придворных званий камергера (29 марта 1909 года), и «в должности гофмейстера» (15 декабря 1911 года). После введения выборного земства в Западном крае был избран гласным Луцкого уездного и Волынского губернского земских собраний.

Скончался в 1916 году в Симферополе. После отпевания в Александровском кафедральном соборе был похоронен на Новом кладбище, в склепе под церковью.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (1881).
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1886).
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (30 августа 1889).
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (22 апреля 1907).
 Орден Святой Анны 1-й ст. (10 апреля 1911).
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (6 декабря 1913).

Источники 
 Список лиц, служащих по ведомству Министерства внутренних дел 1904 года (исправленный по 15 апреля). Ч. II. — СПб., 1904. — С. 104.
 Список дворян Волынской губернии. — Житомир, 1906. — С. 187.
 
 Памятная книжка Волынской губернии на 1912 год. — Житомир, 1911. — СС. 26, 158.
 
 Новое время, № 14456. — 5 (18) июня 1916 г. — С. 1.
 Крымский вестник, № 141 (8790). — 5 июня 1916 г. — С. 3.
 Крымский вестник, № 143 (8792). — 7 июня 1916 г. — С. 3.

Днепровские уездные предводители дворянства
Луцкие уездные предводители дворянства
Таврические губернские предводители дворянства
Почётные мировые судьи
Действительные статские советники
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Обладатели звания «в должности гофмейстера»
Похороненные в Симферополе
Похороненные в церквях
Члены Таврической учёной архивной комиссии